

Величка — село в Тирговиштській області Болгарії. Входить до складу общини Омуртаг.

Населені пункти та їхні частини
 Величка — місто у Малопольському воєводстві.
 Величка — соляна копальня в польському місті Величка, родовище кам'яної солі, яке розроблялося з XIII по XX століття.
 Ґміна Величка () — місько-сільська ґміна у південній Польщі. Належить до Велицького повіту Малопольського воєводства.

«Нова Величка» — історична шахта соляновидобувного регіону Донбасу (Артемівське родовище кам'яної солі).

Примітки